Марија Елизабета Аустријска (; Беч, 13. август 1743 — Линц, 22. септембар 1808) била је пета ћерка и шесто дете аустријске царице Марије Терезије и цара Франца I.

Сматра се једном од најлепших ћерки Марије Терезије. Студије и образовање нису Елизабету превише занимали. Ословљавали су је Њена Царска и Краљевска Висост надвојвоткиња Марија Елизабета од Аустрије. Она је на крају постала опатица.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Brigitte Hamann (Hrsg.): Die Habsburger: Ein biographisches Lexikon. Wien 1988, S. 320.

Спољашње везе 

Рођени 1743.
Умрли 1808.
Бечлије
Династија Хабзбург-Лорен